Centro de Estudos e Pesquisas em Gestão Industrial - CEPEGI  formado a partir da parceria entre a Federação de Indústria do Estado de São Paulo (FIESP) e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo em Ribeirão Preto (CIESP-RP) e o INEPAD, e tem como objetivo gerar informações de apoio à gestão industrial da região de Ribeirão Preto, especialmente na área econômico-financeira.

Para tanto, o CEPEGI elabora uma pesquisa voltada para a área da educação denominada Projeto Desenvolvimento pela Educação e dois relatórios: Desafios das Gestões Municipais da Região de Ribeirão Preto e Análise da Economia Brasileira e da Região de Ribeirão Preto.

Ligações externas 
 

Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)
Ribeirão Preto